Francine de Almeida Porto (Porto Alegre, 22 de dezembro de 1993) é uma cantora e compositora brasileira conhecida pelos seus hits como cantora, "Tum Tum" parceria com Wanessa Camargo e "Segue o Baile", com Clau.

Biografia e carreira 
Francinne iniciou sua carreira em 2011 como dubladora oficial de Britney Spears no Brasil. Em 2015, lançou o single de estreia "I'm Alive" e a faixa entrou na trilha sonora oficial da novela Babilônia, da Rede Globo.

No final de 2017, Francinne assinou contrato com a Universal Music e em 2018 lançou seu EP La Rubia, com o single "Corpo Caliente". Em outubro daquele ano, firmou parceria com Wanessa Camargo e lançou o single "Tum Tum", o maior sucesso de sua carreira até agora, que chegou ao Top 20 da parada pop da Billboard Brasil. Em 2018, a música "Só no Ca$h", de Francinne, entrou na trilha sonora oficial da novela As Aventuras de Poliana, do SBT. No mesmo, ela foi coroada madrinha do time de vôlei LGBT brasileiro Angels Volley Brazil.

Em janeiro de 2019, ela lançou um novo single, chamado "Segue o Baile", em parceria com Clau, também contratada da Universal Music. Em novembro do mesmo, lançou o single "Aceleradinha", em parceria com o funkeiro MC Zaac.

Em julho de 2020, Francinne lançou o single "Sintonia", com direito a um clipe inspirado na música pop dos anos 2000. O clipe foi gravado seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.

Em agosto de 2020, Francinne estreia a primeira parceria entre um idol de K-pop e uma brasileira, ela foi convidada a fazer parte de uma nova versão da música "Te Quiero Más" do cantor sul-coreano Spax.

Após a experiência internacional a cantora mostrou todo seu talento e empoderamento com seu primeiro EP intitulado “Takedown”, trazendo neste novo projeto um discurso de engajamento falando de mulher empoderada dona de si, a faixa que traz o mesmo nome do EP “Takedown” que ganhou sua versão music vídeo, com cenas de tirar o folego, repleto de coreografia e efeitos, enaltecendo sua liberdade e ressignificação de sua carreira.

Com a estreia do seu novo EP, a cantora também anunciou o lançamento do seu próprio selo fonográfico.

Francinne vem adotando a cultura coreana no seu dia a dia, após gravar seu feat com o cantor Spax a loira se aproximou cada vez mais da cultura coreana despertando o interesse de grandes empresários da indústria do K-POP em agenciá-la fora do país, após meses de preparação a cantora desembarcou no dia 12 de julho de 2021 na Coreia do Sul para finalizar seu projeto internacional e debutar em território sul-coreano.

Discografia

Álbuns de estúdio

Singles

Ligações externas 

 Francinne no Facebook
 Francinne no Instagram
 Francinne no Spotify
 Francinne no TikTok
 Francinne no Twitter
 Francinne no YouTube

Naturais de Porto Alegre
Cantores do Rio Grande do Sul
Cantores de música pop do Brasil
Cantores de electropop
Cantores de reggaeton do Brasil
Compositores do Rio Grande do Sul
Músicos de funk carioca
Artistas da Universal Music Group